Daci – popolazione storicamente stanziata nell'area a nord del basso corso del Danubio
 Daci – parrocchia in Cina, nell'area metropolitana di Chongqing
 Nexhat Daci – politico kosovaro